Miejscowości w Polsce:
 Marków – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński
 Marków-Towarzystwo
 Marków-Świnice